Bruno Podalydès (né en 1961), scénariste, réalisateur et acteur français ;
Denis Podalydès (né en 1963), acteur, metteur en scène et scénariste français, frère du précédent.

Patronyme grec